Metsküla může být:

 Metsküla – vesnice, ostrov Saaremaa, Estonsko
 Kostel (Metsküla) – kostel, Metsküla, ostrov Saaremaa, Estonsko

 Metsküla (Pärnumaa) – vesnice, kraj Pärnumaa, Estonsko
 Metsküla (Viljandimaa) – vesnice, kraj Viljandimaa, Estonsko
 Metsküla (Märjamaa) – vesnice, kraj Raplamaa, Estonsko
 Metsküla (Ida-Virumaa) – vesnice, kraj Ida-Virumaa, Estonsko
 Metsküla (Rapla) – vesnice, kraj Raplamaa, Estonsko
 aj.